Anthriscus keniensis är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Anthriscus keniensis ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
keniensis